Вальклара ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Конка-де-Барбера. Занимает площадь 13,59 км². Население — 117 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información sobre el municipio

Муниципалитеты Таррагоны
Населённые пункты Таррагоны